Междуреченский сельсовет и Междуреченский сельский совет — муниципальные образования и/или административно-территориальные единицы:

Россия 
 Междуреченский сельсовет — бывшее муниципальное образование в Сокольском районе Нижегородская область, с 2014 часть Городского округа Сокольский.
 Междуреченский сельсовет — муниципальное образование в Каменском районе Пензенской области.

Украина 
 Междуреченский сельский совет — административно-территориальная единица в Судакском городском совете Крыма (согласно законодательству России — часть Городского округа Судак).

См. также 
 Междуреченское сельское поселение